Baltinavas novads – jedna ze 109 jednostek administracyjnych (novads) na Łotwie powstałych 1 lipca 2009 roku. Jest najmniej zaludnioną z nowo powstałych jednostek administracyjnych, a jej stolicą jest Baltinava.

Novadi Łotwy